Глуховский район

 Глуховский район — район в Сумской области (Украина)
 Глуховский район — название Дивеевского района Нижегородской области (Россия) в 1929—1931 годах